Dymytrowe (ukrainisch ; russische Entsprechung /Dimitrowo) ist der ehemalige Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 ehemaliger Name einer Siedlung städtischen Typs in der Oblast Kirowohrad, Stadtkreis von Oleksandrija, siehe Oleksandrijske

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kiew, Rajon Browary, siehe Kwitnewe (Browary)
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Kirowohrad, Rajon Ustyniwka, siehe Nowoihoriwka

 ehemaliger Name einer Siedlung in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Kotlyne
 ehemaliger Name einer  Siedlung in der Oblast Saporischschja, Rajon Komyschuwacha, siehe Saritschne (Saporischschja, Komyschuwacha)

siehe auch:
 Dimitrowo
 Dekommunisierung in der Ukraine

uk:Димитрове